Bieligk ist der Name von

 Bruno Bieligk (1889–1969), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz Bieligk (1893–1967), deutscher Journalist, Politiker (SPD)
 Otto Bieligk (1897–1964), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bielig
 Bielik
 Bilik